Rosen puede referirse a:
Rosen, un pueblo de Bulgaria.
Colchones Rosen, una empresa de Chile de artículos para el descanso.